Эми́лио Гине́а Ло́пес (; , , Страна Басков, Испания — , ) — испанский учёный-ботаник баскского происхождения. Доктор наук.

Биография 
Сын учителей. Обучался в Бильбаоском институте, где получил степень бакалавра.

В 1929 году окончил Мадридский университет Комплутенсе. В 1932 году защитил докторскую диссертацию в области естественных наук.

Совершил ряд научных экспедиций в тропическую Африку, в первую очередь, в Экваториальную Гвинею. Побывал в Испанской Сахаре, континентальной Испанской Гвинее, на острове Санта Изабель. В 1950-е годы — профессор естественных наук в Институте Алькала-де-Энарес.

В 1957 году стал куратором Королевского ботанического сада Мадрида.

В 1960-х годах стал профессором в Институте Cardenal Cisneros. В 1970-е годы был сотрудником Flora Europea, участвовал в работе различных научных конгрессов.

Свою библиотеку и обширный личный гербарий подарил Королевскому ботаническому саду Мадрида, который присвоил ему звание Почётного директора.

Умер от рака гортани.

Научная деятельность 
Первооткрыватель нескольких классификаций тропических растений.

Автор книг: «Испания и пустыня», «В стране Памусы», «В стране Буби», «Геоботаническое изучение Испанской Гвинеи», «Бискайя и её растительный ландшафт» и др.

Прекрасный акварелист. Автор акварелей, с помощью которых иллюстрировал свои книги, много рисовал растения и пейзажи.

Избранные публикации 
 La vegetación leñosa y los pastos del Sahara español, 1944
 Aspecto forestal del desierto, 1945
 España y el desierto. Impresiones saharianas de un botánico español, 1945
 En el país de los pámues, 1947
 En el país de los bubis, 1949
 Vizcaya y su paisaje vegetal, 1949
 Geografía botánica de Santander, 1953
 Parques y jardines de España, 1969
 Claves botánicas, 1980

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Emilio Guinea

Ботаники по алфавиту
Ботаники Испании
Художники-пейзажисты Испании
Художники-иллюстраторы Испании
Акварелисты
Доктора наук
Микологи Испании
Выпускники Комплутенсе
Умершие от рака гортани